В парному розряді жіночого тенісного турніру Sparkassen Cup 1990, що проходив у рамках Туру WTA 1990, Ліз Грегорі і Гретчен Раш виграли титул, у фіналі перемігши пару Манон Боллеграф і Джо Дьюрі 6–2, 4–6, 6–3.

Сіяні пари 

 Мерседес Пас /  Аранча Санчес (півфінал)
 Ліз Грегорі /  Гретчен Раш (чемпіонки)

 Манон Боллеграф /  Джо Дьюрі (фінал)
 Лаура Голарса /  Клаудія Коде-Кільш (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Sparkassen Cup (теніс)